Кресса́к-Сен-Жени́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Бланзак-Поршрес. Округ коммуны — Ангулем.

Код INSEE коммуны — 16115.

Коммуна расположена приблизительно в 420 км к юго-западу от Парижа, в 130 км южнее Пуатье, в 26 км к юго-западу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 155 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 96 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 71 были экономически активными, 25 — неактивными (показатель активности — 74,0 %, в 1999 году было 63,0 %). Из 71 активных работали 64 человека (33 мужчины и 31 женщина), безработных было 7 (2 мужчины и 5 женщин). Среди 25 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Часовня тамплиеров (XII век). Памятник истории с 1914 года
 Приходская церковь Нотр-Дам
 Церковь Сен-Жени

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта